Nomascus est un genre de primates de la famille des hylobatidés faisant partie des hominoïdés. Ce genre rassemble les gibbons à favoris, aussi appelés gibbons à crête.

Liste des espèces actuelles

Phylogénie au sein des gibbons

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gibbon

Liens externes 

 
 
 
 
 

Hylobatidae
Genre de primates (nom scientifique)